En la mitología griega, Hestia es la diosa del hogar

Hestia también puede referirse a:

 Hestia, una de las Hespérides de la mitología griega, las ninfas del atardecer que vivían en un hermoso jardín en Occidente, donde vigilaban las manzanas de oro de la madre Tierra.
 (46) Hestia, el asteroide nº 46 de la serie.
 Hestia, un nombre alternativo (entre 1955 y 1975) de Himalia, el satélite de Júpiter.